Ben Crum (hoogleraar)
 Ben Crum (korfballer)